Zinkann ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Zinkann (* 1928), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Zinnkann
 Zinkahn